Чемпионат России по баскетболу 2010/2011 является 20 сезоном Премьер-лиги Российской федерации по баскетболу.

Регламент 
Регулярный чемпионат проходит в два этапа. Сначала десять участников играют в два круга (с 15 октября 2010 г. по 20 марта 2011 г.) с разъездами по одной игре дома и на выезде (18 игр для каждой команды).
По результатам регулярного чемпионата образуется «сетка» плей-офф: 1-е место — 8-е место, 2 — 7, 3 — 6, 4 — 5.

Серии 1/4 финала, матчей за 5—8-е места и игры за 5-е и 7-е место проводятся до двух побед по схеме 1+2 : 1-я игра проводится на площадке команд, которые классифицировались с наибольшим «номером» в сетке плей-офф, 2-я и, при необходимости, 3-я игра проводятся на площадке команд, которые классифицировались с наименьшим «номером» в сетке плей-офф;

Полуфинал проводится до двух побед по схеме 1+1+1: 1-я и при необходимости 3-я игра проводятся на площадке команд, указанных первыми в сетке плей-офф, 2-я игра проводится на площадке команд, указанных вторыми;

Финал и игры за 3-е место проводятся до трех побед по схеме 1+2+2: 1-я, 4-я и 5-я игры проводятся на площадке команд, указанных первыми в сетке плей-офф, 2-я и 3-я игры проводятся на площадке команд, указанных вторыми.

Команды, занявшие 9-е и 10-е в регулярном чемпионате, играют во втором этапе по две игры дома и на выезде (всего 4 игры) с учётом всех ранее набранных очков в случае если по результатам игр регулярного чемпионата разница между ними составляет не более 2 очков. Если разница составит 3 очка и более, то команды, занявшие 9-е и 10-е места, будут классифицироваться по результатам регулярного чемпионата. Команда, занявшая последнее место будет выступать в сезоне 2011/2012 годов в Суперлиге.

Участники

Регулярный чемпионат

Результаты игр

Таблица чемпионата

Лидеры сезона

Плей-офф 

В стадии плей-офф принимают участие 8 лучших команд Премьер-лиги.

 Полуфинал за 5—8-е места
 Динамо (М) — Динамо-ГУВД — 1—2 (63:75, 87:71, 78:85) 
 Вологда-Чеваката — Спартак (СПб) — 2—1 (68:74, 79:70, 91:79)
 Матч за 7-е место
 Динамо (М) — Спартак (СПб) — 2—1 (82:84, 78:70, 87:80)
 Матч за 5-е место
 Вологда-Чеваката — Динамо-ГУВД — 2—1 (71:79, 72:64, 84:77)

Итоговое положение 

 4. Динамо (К)
 5. Вологда-Чеваката
 6. Динамо-ГУВД
 7. Динамо (М)
 8. Спартак (СПб) 
 9.  Спартак-ШВСМ-Эфес 
 10. Спартан (Ног)

«Матч звёзд» женской Евролиги 
8 марта 2011 года Сборная мира обыграла команду Европы в «Матче звёзд» женской баскетбольной Евролиги, прошедшем в польской Гдыне. Игра, в которой встретились лучшие баскетболистки главного клубного европейского турнира, разделённые на сборные Европы и мира, завершилась со счетом 116:85. 

Ни одна представительница России не приняла участие в матче, но в нём сыграли четыре спортсменки, выступающие за клубы из России: Селин Дюмерк (УГМК), Сандрин Груда (УГМК), Тина Чарльз («Надежда»), Сью Берд («Спарта&К»).

Латвийский наставник УГМК Гундарс Ветра был ассистентом главного тренера сборной мира - венгерского специалиста Ласло Ратгебера.

III чемпионат молодёжных команд женских клубов Премьер-лиги 
Сроки проведения чемпионата молодёжных команд: с 13 октября 2010 года по 30 апреля 2011 года. Соревнования проводилось в два этапа. Победителем стала молодёжная команда «Динамо» из Курска.

I этап 
Сроки проведения: с 13 октября 2010 года по 17 апреля 2011 года. Команды играют в два круга спаренными играми с разъездами по две игры дома и на выезде (36 игр).

II этап — Финал восьми 
Сроки проведения: 28—30 апреля 2011 года (Оренбург). По итогам первого этапа команды классифицируются по местам занятым на 1 этапе. Турнир проходил по олимпийской системе с выбыванием. Лучшим игроком турнира была признана Раиса Леньшина из курского «Динамо-2».
 1/4 финала
 УГМК-Юниор — Спарта энд К-2 — 81:53
 Динамо-2 (К) — Спартак-2 (СПб) — 82:68
 Надежда-2 — Вологда-Чеваката-2 — 70:48
 Динамо-ГУВД-2 — Динамо-2 (М) — 70:61
 Матчи за 5—8-е места
 Вологда-Чеваката-2 — Спартак-2 (СПб) — 79:48
 Динамо-2 (М) — Спарта энд К-2 — 54:75

 ПОЛУФИНАЛ
 УГМК-Юниор — Динамо-ГУВД-2 — 80:63
 Динамо-2 (К) — Надежда-2 — 66:60
 Матч за 7-е место
 Спартак-2 (СПб) — Динамо-2 (М) — 53:69 
 Матч за 5-е место
 Спарта энд К-2 — Вологда-Чеваката-2 — 71:53

 Матч за 3-е место
 Надежда - 2 — Динамо-ГУВД - 2 — 68:77
 ФИНАЛ
 УГМК-Юниор — Динамо-2 (К) — 66:79

Суперлига

Регламент соревнования 
Чемпионат среди женских клубов Суперлиги проводился с 16 октября 2010 года
по 15 мая 2011 года. Команды сыграли в четыре круга спаренными играми с разъездами (2 игры — дома, 2 — на выезде). Всего 40 игры для каждой команды.

Победитель турнира - Энергия (Иваново) в следующем сезоне получил право выступать Премьер-Лиге, при условии выполнения всех требований, предъявляемых РФБ к профессиональным баскетбольным клубам, по решению Департамента.

Итоговая таблица 

 *За участие в матчах чемпионата России Светланы Роевой, не включенной в паспорт команды «Кубань» в качестве игрока, и не имеющей паспорта игрока, удостоверяющего принадлежность спортсмена к команде и дающего право выступать за данную команду, Департамент РФБ по организации и проведению соревнований засчитал три поражения с командами «Глория», «Зыряночка» и «Красноярочка» со счётом 0:20 и присуждением 0 (ноль) очков.

 **"Тверичанка 2000" с января 2011 года отказался от дальнейшего участия в чемпионате. Согласно регламенту, отменили все календарные игры снявшейся с турнира команды, а результаты сыгранных матчей оставили в силе. "Тверичанка 2000" засчитано 24 технических поражения, за которые команда не получила очков.

См. также 
 Система женских баскетбольных лиг России
 Суперкубок Европы ФИБА (женщины) 2010
 Кубок России по баскетболу среди женщин 2010/2011
 Евролига ФИБА (среди женщин) 2010/2011
 Плей-офф Евролиги ФИБА (среди женщин) 2010/2011
 Кубок Европы ФИБА (женщины) 2010/2011

Ссылки 
 Российская федерация баскетбола
 Женский баскетбол в России

Примечания 

2010 год в баскетболе
2011 год в баскетболе